Igor Strelkov (21 de março de 1982) é um futebolista profissional russo, atacante, milita no FC Krylya Sovetov Samara.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Krylia Sovetov